Červari je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Kanfanar, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 41 stanovnika te 14 obiteljskih kućanstava.

Šport 
Červari su mjesto održavanja jedne etape Rallyja Poreč.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji